Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).

Близкое понятие — интоксикация. Оно используется в медицине и фармакологии. В русском языке слово «интоксикация» имеет более узкий смысл и описывает собственно явление, но не внешнее воздействие, в отличие от слова «отравление» (как, например, «отравление Распутина»).

Классификация отравлений по типам токсических агентов. 
В зависимости от того, какой токсический агент стал причиной отравления, выделяют:
 отравление угарным и светильным газом;
 пищевые отравления;
 отравление ядохимикатами;
 отравление кислотами и щелочами;
 отравления лекарственными препаратами и алкоголем.

Основными группами веществ, вызывающих острые отравления, являются:
 медикаменты;
 алкоголь и суррогаты;
 прижигающие жидкости;
 окись углерода;
 грибы

При характеристике отравлений используют существующие классификации ядов по принципу их действия (раздражающие, прижигающие, гемолитические и др.).

В зависимости от пути поступления ядов в организм различают ингаляционные (через дыхательные пути), пероральные (через рот), перкутанные (через кожу), инъекционные (при парентеральном введении) и другие отравления.

Клиническая классификация строится на оценке тяжести состояния больного (легкое, средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое отравление), что с учетом условий возникновения (бытовое, производственное) и причины данного отравления (случайное, суицидальное и др.) имеет большое значение в судебно-медицинском отношении.

Классификация отравлений по характеру воздействия токсичного вещества на организм. 
По характеру воздействия токсичного вещества на организм выделяют следующие виды интоксикации:
 Острая интоксикация (acute intoxication) — патологическое состояние организма, являющееся результатом однократного или кратковременного воздействия. Сопровождается выраженными клиническими признаками
 Подострая интоксикация (subacute intoxication) — патологическое состояние организма, являющееся результатом нескольких повторных воздействий. Клинические признаки менее выражены по сравнению с интоксикацией острой
 Сверхострая интоксикация (over-acute intoxication) — острая интоксикация, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, признаками которого являются конвульсии, нарушение координации. Летальный исход наступает в течение нескольких часов
 Хроническая интоксикация (chronic intoxication) — патологическое состояние организма, являющееся результатом длительного (хронического) воздействия. Зачастую не сопровождается выраженными клиническими признаками.

Первая помощь при отравлении 
Первая помощь пострадавшим от отравления должна быть оказана как можно раньше, так как при острых отравлениях возможно очень быстрое нарушение дыхания, кровообращения и сердцебиения. Своевременно оказанная первая помощь часто предотвращает возможность летального исхода.
 При большинстве пищевых отравлений первая помощь должна сводиться к скорейшему удалению ядовитых веществ из желудочно-кишечного тракта (обильное промывание, прием слабительных), сопровождаемому приемом внутрь адсорбирующих веществ — энтеросорбентов, например активированного угля. При промывании желудка пострадавший должен лежать на левом боку, так как процесс промывания, в положении сидя, провоцирует быстрое попадание отравляющего вещества из желудка в кишечник.
 При попадании ядов на кожные покровы тела нужно быстро убрать их с поверхности кожи с помощью ватного или марлевого тампона, хорошо обмыть кожу теплой мыльной водой или слабым раствором пищевой соды.
 При отравлении ядовитыми веществами через дыхательные пути необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить его от затрудняющей дыхание одежды. Затем надо прополоскать рот и горло слабым раствором питьевой соды. В случае необходимости нужно сделать пострадавшему искусственное дыхание, а в очень тяжелых случаях произвести закрытый массаж сердца. До приезда врача пострадавшего необходимо уложить в постель, тепло его укутать.
 При попадании кислот или щелочей на кожу необходимо их смывать в течение 5—10 минут струёй теплой воды. Если ядовитое вещество попало в глаза, необходимо промыть их струёй воды в течение 20—30 минут. После промывания на поврежденный глаз наложить повязку и незамедлительно обратиться к врачу.
 При угнетении дыхания и (или) сердечной деятельности применяют аналептики и ганглиостимуляторы.
 При отравлении угарным газом (окисью углерода), необходимо пострадавшего немедленно вывести на чистый воздух, на голову и грудь наложить холодный компресс, дать выпить крепкий чай или кофе
 При ослабленном дыхании произвести искусственное дыхание.
 При отравлении алкоголем пострадавшему дают вдыхать нашатырный спирт, проводят промывание желудка теплой водой или слабым раствором питьевой соды, в тяжелых случаях проводят искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.
 При отравлении ядовитыми грибами проводят неоднократные промывания желудка, дают энтеросорбенты на основе активированного угля или лигнина (Фильтрум), слабительное, согревают пострадавшего грелками. Необходима срочная госпитализация пострадавшего.
 При отравлении кислотами пострадавшему дают выпить молока, сырых яиц или растительного масла. Питьевую соду применять не следует. При затруднении дыхания проводят искусственное дыхание.
 При отравлении едкими щелочами производят промывание желудка, слабительные средства противопоказаны.

При всех случаях отравлений необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Смотрите также 

 Токсикоз
 Антидот
 Отравление угарным газом
 Отравления ртутью
 Отравление свинцом
Отравление цианидами

Примечания

Ссылки 

 
 «Стиль жизни»: Первая помощь при пищевых и бытовых отравлениях  — видео, М24.

Обстоятельства смерти